DFK Dainava is een Litouwse voetbalclub uit Alytus.

Erelijst 
Pirma lyga (D2)
 1 plaats: 2022
 2 plaats: 2018

Seizoen na seizoen

Bekende (ex-)spelers
  Linas Klimavičius (2021);
  Deivydas Matulevičius (2021);
  Paulius Golubickas (2018; 2021);
  Saïd Hamulić (2021)

Externe links
 Officiële website
 lietuvosfutbolas.lt

Litouwse voetbalclub